Horkoho (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Horkoho (Bohoduchiw), Ansiedlung im Rajon Bohoduchiw, Oblast Charkiw
 Horkoho (Dnipro), Ansiedlung im Rajon Dnipro, Oblast Dnipropetrowsk
 Horkoho (Sribne), Dorf im Rajon Sribne, Oblast Tschernihiw
 ehemaliger Name einer Ansiedlung im Stadtkreis von Torezk, Oblast Donezk, siehe Datschne (Bachmut)

Siehe auch:

 Maksyma Horkoho (Begriffsklärung)